Giovanni De Giorgi – militare decorato di medaglia d'oro al valor militare
 Giovanni De Giorgi – calciatore attivo negli anni cinquanta
 Giovanni De Giorgi – attore